Osoby:
 Aka Høegh – grenlandzka artystka
 Daniel Høegh – duński piłkarz
 Ove Høegh-Guldberg – duński polityk

Zobacz też:
 Hoch
 Høgh